Ел Авентадеро има више значења:

 Ел Авентадеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Авентадеро (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику